Dienes András (1904–1962) író és irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa
Dienes András (1974–) pécsi labdarúgó